Runaway Bay (Texas)
 Runaway Bay (Jamaica)
 Runaway Bay (Australië)